Filippo Antonio Gualterio – cardinale, arcivescovo cattolico e collezionista d'arte italiano (1660-1728) 
 Filippo Antonio Gualterio – politico e storico italiano (1819-1879)